Csehország
 Vidice, település a Domažlicei járásban
 Vidice, település a Kutná Hora-i járásban